A 11 114-es számú mellékút egy körülbelül 3,5 kilométer hosszú országos közút a Pest megyei Szentendre külterületén. Leginkább turisztikai szerepe van, mert a Visegrádi-hegység egy olyan pontjához biztosít összeköttetést, amely számos túraútvonal kiindulási pontja.

Nyomvonala 
A Szentendréről Dömörkapu kirándulóhelyig vezető 11 113-as útból ágazik ki, nagyjából annak 1+500-as kilométer-szelvényénél, Izbég városrész külterületén, déli irányban. Kevéssel ezután keresztezi a Bükkös-patak, helyi nevén Bucsina-patak folyását, ettől kezdve hozzávetőleg nyugat-délnyugati irányt követ, de a terepviszonyok miatt rendkívül kanyargósan, egyes szakaszain aránylag meredeken (kiágazása körülbelül 210 méter, végpontja pedig közel 440 méter tengerszint feletti magasságban van).

Végig erdős területen halad, amíg el nem éri a lajosforrási buszfordulót. Innen még egy makadámburkolatú út vezet a Lom-hegy egy elhagyott légvédelmi objektumának romjaiig, de ott a közforgalom már nem engedélyezett. Lajosforrástól kényelmes túrával érhetők el olyan turisztikai célpontok, mint a Nagy-Csikóvár, a Holdvilág-árok, a Vasas-szakadék, a Bölcső-hegy, stb.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 2.

Jegyzetek 

11114
Szentendre
Visegrádi-hegység